HERC5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 024 амінокислот, а молекулярна маса — 116 852.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як імунітет, вроджений імунітет, убіквітинування білків, антивірусний захист, поліморфізм. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки